Украинско-словацкие отношения — двусторонние дипломатические отношения между Украиной и Словакией. Протяжённость государственной границы между странами составляет 97 км.

История 
Дипломатические отношения были установлены 1 января 1993 года. В довоенное время Закарпатская область была частью Чехословакии. Словакия имеет посольство в Киеве, генеральное консульство в Ужгороде, и 3 консульства (в Донецке, Одессе и Ужгороде). Украина имеет посольство в Братиславе и генеральное консульство в городе Прешов. В настоящее время от 40 до 100 тысяч украинцев проживают в Словакии.

Примечания

Ссылки 
  Посольство Словакии в Киеве
 Посольство Украины в Братиславе

Словакия
Украина